Тертл Лејк има више значења:
 Тертл Лејк (округ Волворт, Висконсин)
 Тертл Лејк (Монтана)
 Тертл Лејк (округ Барон, Висконсин)
 Тертл Лејк (Северна Дакота)